Krummbach ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Krummbach LU, Ortschaft in der Gemeinde Geuensee, Kanton Luzern, Schweiz
 Krummbach, fiktives Oberlausitzer Dorf im DEFA-Film Schwester Agnes

Fließgewässer, teils mit Krummbachtal als Talname:
 Krummbach (Ablach), linker Zufluss der Ablach in Unterbichtlingen, Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Krummbach (Aisch), linker Zufluss der Aisch gegenüber der Greienmühle von Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Krummbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Preuntsfelden (Windelsbach), Landkreis Ansbach, Bayern
 Krummbach (Brend), rechter Zufluss der Brend in Schönau an der Brend, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Krummbach (Cunnersdorfer Wasser), rechter Zufluss des Cunnersdorfer Wassers in Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Krummbach (Dreisam), linker Zufluss der Dreisam im Schwarzwald nahe Ebnet, kreisfreies Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Krummbach (Erlengraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Erlengraben (Kleiner Bach) (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Kleinen Bachs, zum Kraichbach) nahe Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg
 Krummbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat bei Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Krummbach (Fuhse), linker Zufluss der Fuhse nahe Steinbrück (Söhlde), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Krummbach (Gerlosbach), rechter Zufluss des Gerlosbachs in den Kitzbüheler Alpen bei Gerlos, Bezirk Schwaz, Tirol
 Krummbach (Glems), rechter Zufluss der Glems aus dem Gerlinger Krummbachtal zwischen den Wohnplätzen Mahdental und Glemseck von Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Krummbach (Gürzenicher Bach), linker Zufluss des Gürzenicher Bachs beim Hubertushof von Gürzenich (Düren), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Krummbach (Horner Bach), rechter Zufluss des Horner Bachs (Hornebecke; zum Goorbach) beim Wohnplatz Sahle von Ochtrup, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Krummbach (Hühnerbach), linker Zufluss des Hühnerbachs (zur Gennach) bei Birkenberg, Gemeinde Rettenbach am Auerberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Krummbach (Hüttenwerkskanal), rechter Zufluss des Hüttenwerkskanals (zum Kocher) in Neuschmiede (Abtsgmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Krummbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm bei Kranichfeld, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Krummbach (Kurtenwald Bach) (Kurtenwaldsbach), linker Zufluss des Kurtenwald Bachs (zum Rhein) bei Kleineichen (Rösrath), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krummbach (Lasterbach), rechter Zufluss des Lasterbachs bei der Neumühle von Hüblingen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Krummbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei Gründl (Prem), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Krummbach (Leiblach), rechter Zufluss der Leiblach bei der Reutenmühle von Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Krummbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei Vordersteinenberg-Tennhöfle (Alfdorf), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Krummbach (Möhrenbach), rechter Zufluss des Möhrenbachs bei Otting, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Krummbach (Moorgraben), rechter Zufluss des Moorgrabens (zur Murach) bei Siegelsdorf (Altendorf), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Krummbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Elz) gegenüber Reichenbach (Stadt Elzach), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Krummbach (Schmalnohebach), rechter Oberlauf des Schmalnohebachs (zur Vils) bei Sigl (Vilseck), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Krummbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen nahe Weiler (Berg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Krummbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zum Neckar in Nürtingen) in Frickenhausen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krummbach (Steindlbach), linker Zufluss des Steindlbach (zur Glonn) bei Walkertshofen (Erdweg), Landkreis Dachau, Bayern
 Krummbach (Steinhauser Rottum), linker, künstlich angelegter Bach zur Steinhauser oder Unteren Rottum in Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Krummbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach bei Frickenhausen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krummbach (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Unterdallersbach (Feuchtwangen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Krummbach (Treisbach), linker Zufluss des Treisbachs (zur Dill) nahe Steinbach (Haiger), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Krummbach (Warne), rechter Zufluss der Warne bei Lüderode (Liebenburg), Landkreis Goslar, Niedersachsen

Siehe auch:
 Chrummbach
 Krumbach
 Krumbek
 Krummbek
 Krummebach
 Krummenbach
 Krummengraben
 Krummer Bach
 Krummhaldenbach